Cluring kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cluring, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Cluring, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar